Astronomia
 261930 Moorhead – asteroide del sistema solare
 Stati Uniti d'America
 Moorhead – città della Contea di Monona, Iowa
 Moorhead – città della Contea di Clay, Minnesota
 Moorhead – città della Contea di Sunflower, Mississippi